Jakub Kowalewski (ur. 16 czerwca 1994 w Jeleniej Górze) – polski saneczkarz, uczestnik igrzysk olimpijskich w 2018. Startuje w parze z Wojciechem Chmielewskim. Pochodzi z Karpacza.

Saneczkarstwo zaczął uprawiać w wieku 12 lat. Studiuje wychowanie fizyczne w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Mistrzostwa świata U23

Mistrzostwa świata juniorów

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata – drużynowo

Mistrzostwa Polski w saneczkarstwie

Bibliografia 
 
 

Polscy saneczkarze
Polscy saneczkarze na igrzyskach olimpijskich
Polscy olimpijczycy (Pjongczang 2018)
Polscy olimpijczycy (Pekin 2022)
Ludzie urodzeni w Jeleniej Górze
Saneczkarze KS Śnieżka Karpacz
Urodzeni w 1994